Diocles de Siracusa (Διοκλῆς) fou un estadista grec de Siracusa que és famós pel seu codi de lleis.

Tucídides no menciona el seu nom però segons Diodor de Sicília fou el que va proposar el decret per executar als atenencs Demòstenes i Nícies, i l'anomena el més gran dels demagogs de Siracusa. Sembla que vers el 413 aC era el cap del partit popular o democràtic, oposat a Hermòcrates, i que va prendre el poder en una revolució el 412 aC i se li va encarregar juntament amb altres, d'establir un nou codi de lleis. Les seves aportacions van ser més importants que les dels altres i el codi va ser anomenat "Codi de Diocles". No es coneixen els detalls però va ser alabat per Diodor per les seves concrecions i diu que distingia perfectament entre les diferents ofenses i assignava a cadascuna el seu càstig. Va continuar com a codi civil a Siracusa i altres ciutats de Sicília fins que l'illa va ser sotmesa al dret romà.

La prohibició del partit oligàrquic d'Hermòcrates el 410 aC i el desterrament del seu líder, va deixar a Diocles les mans lliures. El 409 aC va dirigir les forces siracusanes enviades en ajut d'Himera (assetjada per Anníbal fill de Gisgó), però es va haver de retirar amb molta rapidesa, sense ni poder enterrar els seus morts, el que va provocar el descontentament a la ciutat de Siracusa. Hermòcrates llavors va retornar a Sicília i va obtenir algunes victòries sobre el cartaginesos i va poder recuperar les restes dels caiguts a Himera que foren enterrats amb honor. Això va donar molta popularitat a Hermòcrates i Diocles fou enderrocat per una revolució el 408 aC i desterrat.

No sembla que tornés més al poder i probablement va morir poc després.

Referències 

Governants siracusans
Morts a Siracusa